classis (klasse), een van de zes sociale klassen die de Romeinse koning Servius Tullius onderscheidde
 classis (religie), protestantse regionale kerkvergadering
 classis (vlooteenheid), Romeinse vlooteenheid

 klasse (biologie)